Societat: Parella, relació íntima i afectiva entre dues persones
 Biografies:
 Joan Roura-Parella (1897 - 1983), pedagog català
 Institucions:
 CEIP Joan Roura i Parella, centre d'ensenyament infantil i primari del municipi de Tortellà
 Parella, un comune (municipi) de la ciutat metropolitana de Torí, a la regió italiana del Piemont